Mischling steht für:

 Kreuzung verschiedener Gattungen, Arten, Rassen oder Zuchtlinien, siehe Hybride
 Mischlingshund, als Kurzform: ungeplante Kreuzung zwischen verschiedenen Hunderassen
 rassistische Bezeichnung für Nachfahren von Europäern und Indigenen in Lateinamerika, siehe Mestize
 Mischling (Roman), US-amerikanischer Roman von Affinity Konar (2016)

Siehe auch:
 „jüdischer Mischling“ (Nazi-Bezeichnung)